La malawania (Malawania anachronus) è un rettile marino estinto, appartenente agli ittiosauri. Visse nel Cretaceo inferiore (Hauteriviano/Barremiano, circa 130 milioni di anni fa) e suoi resti fossili sono stati ritrovati in Iraq. È considerato un ittiosauro insolitamente primitivo.

Descrizione
Questo animale doveva essere lungo circa 2-3 metri e, come molti altri ittiosauri, possedeva un corpo idrodinamico simile a quello dei tonni. L'unico fossile rinvenuto è uno scheletro parziale comprendente un cranio frammentario, le vertebre cervicali e toraciche, costole, cinto scapolare parziale e una pinna sinistra anteriore quasi completa.

Alcuni aspetti della morfologia di Malawania sono sorprendentemente arcaici, e ricordano alcuni antichi ittiosauri del Triassico e del Giurassico, come Macgowania e Ichthyosaurus. L'omero era trapezoidale ed era sprovvisto di un'espansione distale, mentre radio e ulna erano esagonali, più lunghi che larghi. Un osso intermedio, vicino ai metacarpali, era di dimensioni simili al radio. I carpali, i metacarpali e gran parte delle falangi erano esagonali e formavano uno stretto mosaico simile a quello di Macgowania e di altri neoittiosauri basali. La pinna anteriore era dotata di quattro dita, al contrario di molti altri ittiosauri evoluti dotati di dita accessorie.

Classificazione
Malawania è noto per uno scheletro fossile ritrovato nella zona di Amadia, nella regione curda in Iraq, descritto per la prima volta nel 2013. Un'analisi filogenetica nello studio (Fischer et al., 2013) ha indicato che Malawania era un rappresentante basale dei tunnosauri, il gruppo di ittiosauri comprendenti gran parte delle forme del Giurassico e del Cretaceo. In particolare, sembra che Malawania sia il più stretto parente di Ichthyosaurus, i cui fossili più antichi risalgono all'inizio dell'Hettangiano (circa 200 milioni di anni fa), nel Giurassico inferiore. Di seguito è riportato un cladogramma tratto dallo studio di Fischer et al. (2013):

Significato dei fossili
La linea evolutiva di Malawania, essendo il sister taxon di Ichthyosaurus, dovrebbe quindi essersi originata almeno nel Retico (fine Triassico, circa 202 milioni di anni fa) e rivela l'esistenza di una ghost lineage durata circa 66 milioni di anni (dal momento che Malawania è del Cretaceo inferiore, circa 130 milioni di anni fa).

Malawania rappresenta l'unico ittiosauro non-oftalmsauride vissuto dopo il Giurassico medio, e la struttura delle sue pinne anteriori richiama quella di Macgowania del Triassico superiore e di Ichthyosaurus del Giurassico inferiore, dimostrando quindi di non aver cambiato la struttura morfologica almeno dal Giurassico.

Significato del nome
Il nome generico Malawania deriva dalla parola curda Malawan ("nuotatore"), mentre l'epiteto specifico deriva dalla parola greca anachronus ("fuori dal tempo"), in riferimento alla struttura primitiva di un ittiosauro "sopravvissuto".

Bibliografia
 Fischer, V.; Appleby, R. M.; Naish, D.; Liston, J.; Riding, J. B.; Brindley, S.; Godefroit, P. (2013). "A basal thunnosaurian from Iraq reveals disparate phylogenetic origins for Cretaceous ichthyosaurs". Biology Letters 9 (4): 20130021. doi:10.1098/rsbl.2013.0021

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Ittiosauri
Taxa privi di autore di classificazione